Marieme Ba, joueuse de basket-ball sénégalaise
 (née en 1998), handballeuse sénégalaise